Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1965 du championnat national de tennis des États-Unis qui est disputé du 3 au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Smith Court bat Billie Jean King en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Nancy Richey et Maria Bueno.

Parcours 

|-
|1||bgcolor=CCCCFF| Margaret Smith Court||align=center|Victoire|| Billie Jean King (5)
|-
|2|| Maria Bueno||align=center|1/2 finale|| Billie Jean King (5)
|-
|3|| Ann Haydon-Jones||align=center|1/4 de finale|| Billie Jean King (5)
|-
|4|| Nancy Richey||align=center|1/2 finale|| Margaret Smith Court (1)
|-
|5|| Billie Jean King||align=center|Finale'''|| Margaret Smith Court (1)
|-
|6|| Françoise Dürr||align=center|1/4 de finale|| Margaret Smith Court (1)
|-
|7|| Carole Caldwell||align=center|1/4 de finale|| Maria Bueno (2)
|-
|8|| Norma Baylon||align=center|1/4 de finale|| Nancy Richey (4)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1965
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 1965
Sport en septembre 1965